Vanthournout ist der Familienname folgender Personen:
 Jef Vanthournout (* 1961), belgischer Fußballspieler
 Jeroen Vanthournout (* 1989), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vanthourenhout